Vieux-Moulin (Oise)
 Vieux-Moulin (Vosges)

Molens
 Vieux Moulin d'Éprave
 Vieux Moulin (Herve), een watermolen te Herve
 Vieux Moulin, een watermolen te Sippenaeken